Rasjön kan syfta på:

 Rasjön, Dalarna
 Rasjön, Småland
 Gustaf Andersson i Rasjön